Carl Gustaf Creutz – nobile e militare svedese
 Friedrich Karl Kasimir von Creutz – poeta, filosofo, pubblicista e politico tedesco
 Gustav Philip Creutz – poeta e diplomatico finlandese naturalizzato svedese
 Lorentz Creutz – ammiraglio e governatore svedese